Сент-Мену:

 Сент-Мену — город во французской Шампани, в округе Сент-Менеу департамента Марна.
 Сент-Мену — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.